Нина Уланова:
 Уланова, Нина Михайловна (1914—1997) — советская артистка балета, педагог и балетмейстер-постановщик.
 Уланова, Нина Георгиевна (1952) — советский и российский геобиолог